Miejscowości na Białorusi:
 Sielachy – wieś w sielsowiecie Czernie, w rejonie brzeskim obwodu brzeskiego
 Sielachy – wieś w sielsowiecie Tomaszówka, w rejonie brzeskim obwodu brzeskiego
 Sielachy – wieś w rejonie lidzkim obwodu grodzieńskiego
 Sielachy – wieś w rejonie wołkowyskim obwodu grodzieńskiego
Jezioro na Białorusi: 
 jezioro Sielachy (Sielachowskie) w pobliżu wsi Sielachy w sielsowiecie Tomaszówka